Versonnex, commune française de l'Ain
 Versonnex, commune française de la Haute-Savoie